Влчице могу бити:

 Влчице (Јесењик), насељено мјесто у округу Јесењик, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Влчице (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република